UI ou Ui pode referir-se a:

 Único Incomparável Vol. 1 — primeiro volume do 4º CD solo de Pregador Luo
 Unidades Internacionais
 Universidade de Idaho
 Unix International
 UI - Universidade Independente